Ра́кус () — фамилия венгерского происхождения. Известные носители:

 Ракус, Дмитрий Иванович (1918—1940) — советский военный, участник Советско-финской войны.
 Ракус, Эва (род. 1961) — венгерская гребчиха-байдарочница, чемпионка мира.